Зоуи Маклеллан (; 6 ноября 1974, Сан-Диего, Ла-Холья, Калифорния, США) — американская телевизионная актриса. Она наиболее известна благодаря ролям Дженнифер Коутс в процедурале CBS «Военно-юридическая служба» (2001—2005) и Лизы Джордж в комедийной мыльной опере ABC «Грязные мокрые деньги» (2007—2009). В 2014 году она начала играть роль Мередит Броди в ещё одном процедурале CBS, «Морская полиция: Новый Орлеан».

Биография 
Маклеллан родилась в Ла-Холья, Сан-Диего, штат Калифорния. В середине 1990-х, Маклеллан начала свою карьеру с появлений в эпизодах сериалов «Диагноз: убийство», «Скользящие», «Шелковые сети» и «Звёздный путь: Вояджер», прежде чем присоединиться к «Военно-юридическая служба». На большом экране у неё была заметная роль в фильме 2000 года «Подземелье драконов». С 2007 по 2009 год она играла жену центрального персонажа в «Грязные мокрые деньги», а после закрытия шоу была гостем в «Доктор Хаус», «Дорогой доктор» и «Менталист».

С 2012 по 2016 год была замужем за актёром Джей Пи Джиллейном. У бывших супругов есть сын Себастьян, который родился в 2013 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США